Уилям Джак Баумол (р. 26 февруари 1922) е професор по икономика в Нюйоркския университет (макар че е свързан и с Принстън), който е писал обширно върху пазара на труда и други икономически фастори, които повлияват икономиката. Той също така има съществени приноси за история на икономическата мисъл. Той е от най-влиятелните икономисти в света според IDEAS/RePEc.

Основни публикации 

 „Community Indifference“, 1946, RES
 „A Community Indifference Map: A construction“, 1949, RES.
 „A Formalization of Mr. Harrod's Model“, 1949, EJ.
 „The Analogy between Producer and Consumer Equilibrium Analysis“, with Helen Makower, 1950, Economica.
 Economic Dynamics, with R. Turvey, 1951.
 „The Transaction Demand for Cash: An inventory-theoretic approach“, 1952, QJE.
 „The Classical Monetary Theory: The outcome of the discussion“, with G.S. Becker, 1952, Economica.
 Welfare Economics and the Theory of the State, 1952.
 „Firms with Limited Money Capital“, 1953, Kyklos.
 Economic Processes and Policies, with L.V. Chandler, 1954.
 „More on the Multiplier Effect of a Balanced Budget“, with M.H. Preston, 1955, AER.
 „Acceleration without Magnification“, 1956, AER.
 „Variety in Retailing“, with E.A. Ide, 1956 Management Science.
 „Speculation, Profitability and Stability“, 1957, REStat.
 „Activity Analysis in One Lesson“, 1958, AER.
 „On the Theory of Oligopoly“, 1958, Economica.
 „Topology of Second Order Linear Difference Equations with Constant Coefficients“, 1958, Econometrica.
 „The Cardinal Utility which is Ordinal“, 1958, EJ.
 Business Behavior, Value and Growth, 1959.
 „Integer Programming and Pricing“, with R.E. Gomory, 1960, Econometrica.
 Economic Theory and Operations Analysis, 1961.
 „What Can Economic Theory Contribute to Managerial Economics?“, 1961, AER.
 „Pitfalls in Contracyclical Policies: Some tools and results“, 1961, REStat.
 „The Theory of Expansion of the Firm“, 1962, AER.
 „Stocks, Flows and Monetary Theory“, 1962, QJE.
 „An Expected Gain-Confidence Limit Criterion for Portfolio Selection“, 1963, Management Science.
 „Rules of Thumb and Optimally Imperfect Decisions“, with R. E. Quandt, 1964, American Economic Review, 54, p. 23-46
 „Decomposition, Pricing for Decentralization and External Economics“, with T.Fabian, 1964, Management Science.
 „On the Performing Arts: the anatomy of their economic problems“, with W.G. Bowen, 1965, AER.
 „Investment and Discount Rates Under Capital Rationing“, with R.E.Quandt, 1965, EJ.
 „Informed Judgement, Rigorous Theory and Public Policy“, 1965, Southern EJ.
 The Stock Market and Economic Efficiency, 1965.
 Performing Arts: the economic dilemma, 1966.
 „The Ricardo Effect in Point-Input, Point-Output Case“, 1966, Essays in Mathematical Economics in Honor of Oskar Morgenstern.
 „Macroeconomics of Unbalanced Growth: The anatomy of urban crisis“, 1967, AER.
 „Calculation of Optimal Product and Retailer Characteristics“, 1967, JPE.
 „The Firm's Optimal Debt-Equity Combination and the Cost of Capital“, with B.G. Malkiel, 1967, QJE.
 „Error Produced by Linearization in Mathematical Programming“, with R. Bushnell, 1967, Econometrica.
 „The Dual of Nonlinear Programming and its Economic Interpretation“, with M.L.Balinski, 1968, RES.
 „Entrepreneurship in Economic Theory“, 1968, May, American Economic Review
 „On the Social Rate of Discount“, 1968, AER.
 „On the Discount Rate for Public Projects“, 1969, Analysis and Evaluation of Public Expenditures.
 „Input Choices and Rate-of-Return Regulation: An overview of the discussion“, with A.K.Klevorick, 1970, Bell JE.
 „Optimal Departures from Marginal Cost Pricing“, with D.F. Bradford, 1970, AER.
 „The Economics of Athenian Drama“, 1971, QJE.
 Environmental protection, International Spillovers and Trade, 1971.
 „On the Economics of the Theatre in Renaissance London“ with Mary Oates, 1972, Swedish JE.
 „The Dynamics of Urban Problems and its Policy Implications“, 1972, in Preston and Corry, editors, Essays in Honor of Lord Robbins.
 „Taxation and the Control of Externalities“, 1972, AER.
 „Detrimental Externalities and Non-Convexity of the Production Set“, with D.F. Bradford, 1972, Economica.
 „The Transformation of Values: What Marx 'Really' Meant“, 1974, JEL.
 The Theory of Environmental Policy, with W.E.Oates, 1975.
 Economics, Environmental Policy and Quality of Life, with W.E.Oates and S.A. Batey Blackman 1979.
 Contestable Markets and the Theory of Industry Structure, with J.C. Panzar and R.D. Wilig, 1982
 „Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure“, 1982, „AER“.
 Microtheory: Applications and origins, 1986
 Superfairness: Application and theory, with D. Fischer, 1986
 „The Optimal Cash Balance Proposition: Maurice Allais' Priority“, with J. Tobin, 1989, JEL
 Productivity and American Leadership: The long view, with S.A. Batey Blackman and E.N. Wolff, 1989.
 Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive, Journal of Political Economy, Vol. 98(3), pp. 893 – 921, 1990
 Perfect Markets and Easy Virtue: Business ethics and the invisible hand, with S.A. Batey Blackman, 1992
 Entrepreneurship, Management and the Structure of Profit, 1993.
 The Free Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism, 2002.
 Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity, co-authored with Robert Litan and Carl J. Schramm, 2007

Външни препратки 
  Биография на Уилям Баумол на сайта на Нюйоркския университет

Американски икономисти
Икономика на околната среда
История на икономическата мисъл
Икономика на културата
Неокейнсианска икономическа школа
Възпитаници на Лондонското училище по икономика и политически науки
Преподаватели в Нюйоркския университет
Членове на Националната академия на науките на САЩ
Доктор хонорис кауза на Базелския университет
Родени в Ню Йорк
Починали в Ню Йорк